Sejmtsjan (rivier), twee rivieren in de Russische oblast Magadan (Russische Verre Oosten)
 Sejmtsjan (plaats), een plaats (nederzetting met stedelijk karakter) in de Russische oblast Magadan (Russische Verre Oosten)